Batalla de Cabo Bon puede referirse a:

Batalla de Cabo Bon (468), entre la armada imperial romana y la vándala.
Batalla de Cabo Bon (1941), entre la Royal Navy británica y la Koninklijke Marine neerlandesa y la Regia Marina italiana.